Acahualco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Antonio Acahualco, ort, Delstaten Mexiko, Zinacantepec, 
 Acahualco, Veracruz, Zongolica, 

Robotskapade Mexikoförgreningar